Molekulska formula -{C6H6O3}- se može odnositi na:

 Hidroksimetilfurfural
 Hidroksihinol
 Izomaltol
 Maltol
 Floroglucinol
 Pirogalol
 Lakton trisirćetne kiseline